Grand Prix Caesars Palace 1981 (oficiálně 1st Caesars Palace Grand Prix) se jela na okruhu Caesars Palace v Las Vegas v Nevadě ve Spojených státech amerických dne 17. října 1981. Závod byl patnáctým a zároveň posledním v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Konečné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Caesars Palace
Sport v USA v roce 1981